Сульфа́т желе́за(II)-ка́лия — неорганическое соединение,
комплексная соль железа, калия и серной кислоты с формулой KFe(SO),
растворяется в воде.

Получение 
 Выпаривание смеси растворов сульфатов железа и калия:

Физические свойства 
Образует кристаллогидраты состава KFe(SO)· HO, где  = 2, 4 и 6.

Гексагидрат сульфата железа(II)-калия образует зелёные кристаллы с плотностью . Относится к группе солей Туттона (шенитов).

Тетрагидрат сульфата железа(II)-калия образует кристаллы . При 10 °C происходит фазовый переход в кристаллы с симметрией .

Дигидрат сульфата железа(II)-калия образует кристаллы . При 91 °C происходит фазовый переход в кристаллы с симметрией .

Хорошо растворяется в воде.

См. также 
 Сульфат железа(III)-калия

Литература 
 

железа
Соединения калия
Соли железа
Соединения железа по алфавиту
Шениты